Loreto se poate referi la:
Loreto, regiune a statului Peru
Loreto, oraș în unitatea federativă Maranhão, Brazilia
Loreto, comună în regiunea Marche, Italia
Loreto Aprutino, comună în regiunea Abruzzo, Italia